Pirotte ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspar Pirotte, belgischer Turner
 Jean-Claude Pirotte (1939–2014), belgischer Schriftsteller, Dichter und Maler
 Philippe Pirotte (* 1972), belgischer Kunsthistoriker